Balkhash, forme anglaise du toponyme Balkhach, peut faire référence :
 au Lac Balkhach, lac du Kazakhstan
 à Balkhach, ville du Kazakhstan